Perszeusz, mitikus hérósz, Medusza legyőzője
 Perszeusz, Makedónia Kr. e. 179 és Kr. e. 168 között uralkodó, utolsó királya
 Perseus csillagkép